Дже́ннингс — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дженнингс, Алекс (род. 1957) — британский актёр театра, радио, кино и телевидения.
 Дженнингс, Аса (1877—1933) — американский миссионер организации «Юношеская христианская ассоциация».
 Дженнингс, Брайант (род. 1984) — американский боксёр-профессионал.
 Дженнингс, Брендон (род. 1989) — американский баскетболист.
 Дженнингс, Вэйлон (1937—2002) — американский певец.
 Дженнингс, Гарт (род. 1972) — британский режиссёр, сценарист, писатель и продюсер.
 Дженнингс, Гордон (1896—1953) — американский кинематографист, специалист по спецэффектам.
 Дженнингс, Грэм (род. 1968) — австралийский скрипач.
 Дженнингс, Гэри (1928—1999) — американский писатель.
 Дженнингс, Доминик (род. 1965) — американская телевизионная актриса.
 Дженнингс, Исайя (1792—1862) — американский изобретатель.
 Дженнингс, Кайтриона (род. 1980) — ирландская легкоатлетка в беге на длинные дистанции.
 Дженнингс, Кен (род. 1974) — участник и автор телеигр
 
 Дженнингс, Клаудия (1949—1979) — американская фотомодель и киноактриса.
 Дженнингс, Пат (род. 1945) — североирландский футболист.
 Дженнингс, Питер (1938—2005) — канадский американский журналист и ведущий программы новостей.
 Дженнингс, Пол (род. 1943) — австралийский детский писатель.
 Дженнингс, Синди (род. 1986) — американская порноактриса.
 Дженнингс, Стивен (род. 1960) — новозеландский инвестиционный банкир.
 Дженнингс, Том (род. 1955) — создатель сети Фидонет.
 Дженнингс, Эдвард (1898—1975) — американский гребной рулевой.
 Дженнингс, Эдмунд (1567—1591) — святой Римско-Католической Церкви.
 Дженнингс, Элизабет (1926—2001) — английская поэтесса.
 Дженнингс, Эндрю (1943—2022) — британский журналист.
 Дженнингс, Энни (1884—1999) — британская долгожительница.

Псевдоним 
 Шайла Дженнингс (настоящее имя Бренда Решел Киблер; род. 1985) — американская порноактриса.

Топоним 
 Дженнингс — небольшой город в штате Луизиана, США.
 Дженнингс — муниципалитет в округе Гамильтон, штат Флорида, США.
 Дженнингс — административно-территориальный округ в штате Индиана, США.
  — город в штате Миссури, США.

См. также 
 
 Дженкинс